Сезон 2009 чемпионата ФИА Формулы-2 был первым годом перезапущенного чемпионата ФИА Формулы-2. Начался он 31 мая на трассе Валенсия и закончился 1 ноября на трассе Каталунья. Чемпионат увидели пилоты, использующие шасси, построенное командой Williams, база которой находится в Гроу, Оксфордшир. Шасси было названо JPH1, название совмещает в себе инициалы Джонатана Палмера и Патрика Хэда, руководителя Williams. 19 июля сезон был омрачён гибелью Генри Сёртиса в Брэндс-Хэтч. Чемпионом стал Энди Соучек, опередивший более чем на 50 очков своего преследователя Роберта Викенса.

Формат чемпионата 
Каждый этап состоял из двух 30-минутных практик, двух 30-минутных квалификационных сессий и двух 40-минутных (или 110км, в зависимости от того, что произошло раньше) гонок, вторая гонка требовала обязательный пит-стоп. Пит-стопы являются важнейшей частью Формулы-1, и считается, что Формула-2 может предоставить некоторый опыт для гонщиков, научить аккуратности при входе и выходе с пит-лейн.

Смена шин не требовалась, для Ф2 это является излишним и плохо бы сказывалось на результатах гонщика. Болид должен был остановиться минимум на 10 секунд. После остановки пилот был обязан нажать на кнопку запуска таймера. Зелёный свет появлялся через 10 секунд, и гонщик должен был покинуть пит-стоп. Гонщик мог вносить любые изменения в настройки в течение остановки.

Очками награждали первых восьми пилотов в гонке, система начисления очков была как в Формуле-1: 10-8-6-5-4-3-2-1.

Победитель чемпионата ФИА Формулы-2 провел тесты вместе с командой AT&T Williams F1, которые проявились таким образом, что можно было серьёзно оценить гонщика в качестве потенциального пилота Формулы-1. Гонщики, финишировавшие на первых трёх местах по итогам чемпионата, получили Суперлицензию.

Пилоты 

 Во время интервью на шоу Autosport International в Бирмингеме владелец серии Джонатан Палмер объявил, что количество мест в Формуле-2 увеличено с 20 до 24 болидов. Позднее их стало 25, когда к остальным участникам присоединился Эдоардо Пископо, а Йенс Хёинг освободился от контрактных обязательств.. В конце сезона к соревнованию присоединился британский гонщик Олли Хэнкок

† Сёртис погиб в аварии, случившейся в ходе уик-энда в Брэндс-Хэтч.

Результаты предсезонных тестов 
Первые общие тесты прошли 6 мая на трассе Снеттертон в Норфолке. Утром 21 из 24 пилотов показали время, и разрыв между ними не превышал одной секунды. Было две сессии: утром и после обеда. Следующие тесты прошли на трассе Сильверстоун 18 мая, было две дождевых сессии и одна сухая.

Календарь 
Календарь Формулы-2 состоял из восьми этапов, в каждом из них было по две гонки.

Результаты чемпионата

См. также 
 Михаил Алешин о машине Формулы 2

Примечания

Ссылки 

Формула
Сезоны формульных гонок
Сезоны ФИА Формулы-2 (2009—2012)
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-2